Carrie steht für:

 eine Kurzform von Caroline, siehe Caroline (Vorname) #Carrie
 Carrie (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Carrie, ein Lied (1986) von der Band Europe 
 Carrie (Roman), Roman (1974) von Stephen King
 Carrie (Musical), Broadway-Musical (ab 1988)

Filme:
 Carrie (1952), US-amerikanisches Filmdrama von William Wyler
 Carrie – Des Satans jüngste Tochter, US-amerikanischer Horrorfilm (1976)
 Carrie 2 – Die Rache, US-amerikanischer Horrorfilm (1999)
 Carrie (2002), US-amerikanischer Horrorfilm
 Carrie (2013), US-amerikanischer Horrorfilm

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carrie (Kentucky), im Knott County
 Carrie (Virginia), im Dickenson County

Siehe auch:
 Carry